

Geografia 
 Gorski Kotar – vasto altopiano della Croazia

Persone 
 Kazimierz Górski – allenatore di calcio e calciatore polacco
 Robert Górski – ex calciatore polacco

Sport 
 Małopolski Wyścig Górski – corsa annuale maschile di ciclismo su strada che si svolge in Polonia
 Stadio Kazimierz Górski – stadio nella città polacca Płock